Klein Dölln steht für:
 Klein Dölln (Templin), Gemeindeteil im Ortsteil Groß Dölln, Stadt Templin, Landkreis Uckermark, Brandenburg
 Klein Dölln (Schorfheide), Wohnplatz im Ortsteil Groß Schönebeck, Gemeinde Schorfheide, Landkreis Barnim, Brandenburg